

Браунау-ам-Інн — округ федеральної землі Верхня Австрія
 Браунау-на-Інні — містечко у федеральній землі Верхня Австрія

Браунау — громада в кантоні Тургау